Почётный гражданин Краснодона — звание присваиваемое достойнейшим людям Краснодона, района или других городов и регионов, активно проявивших себя в общественной, политической и культурной жизни города Краснодона.
Звание учреждено в 1964 году..

На основании  Распоряжения  Администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики (АГКиКР ЛНР) от 24 апреля 2017 года г. Краснодон № 563 – Об утверждении Положения о присвоении звания «Почётный гражданин Краснодонщины»,  начиная  с 24 апреля 2017 г. на территории Краснодона и Краснодонского района вводится  новая трактовка  почётного звания .

Знак почётного гражданина

Список почётных граждан Краснодона 
Ангеловский, Анатолий Иванович (род. 1941) —  главный механик ПО «Краснодонуголь».  Почётное звание присвоено в  2009 году.
Аптекарь, Михаил Давыдович (род. 1937) — кандидат химических наук. Почётное звание присвоено в  1997 году.
Бунин, Николай Ефимович (1924–1968) — Заслуженный строитель Украинской ССР. Почётное звание присвоено в 1964 году.
Гринь, Николай Александрович (род. 1944) — известный производственник ПО «Краснодонуголь». Почётное звание присвоено в 2011 году.
Дерский, Юрий Яковлевич (род. 1962) —  композитор, Заслуженный деятель искусств Украины (1998). Почётное звание присвоено в 2016 году.
Ерохина, Людмила Андреевна (1921–2001)  — партийный и общественный деятель, ветеран войны, орденоносец .
Коротеев, Николай Иванович (1932–2001) — бригадир проходчиков, Герой Социалистического Труда (1982). Почётное звание присвоено в 1985 году.
Кошевая,  Елена Николаевна (1909–1987) — советский общественный деятель, орденоносец.  Почётное звание присвоено в 1979 году.
Крутовской, Яков Харитонович (1912–1985) — советский партийный деятель, орденоносец. Почётное звание присвоено в 1982 году.
Курис, Юрий Самойлович (26.01.1937-04.12.2018) —  советский партийный и государственный деятель, орденоносец. Почётное звание присвоено в 1997 году.
Лазоренко, Анна Фёдоровна (1938–1990) — бригадир строителей ЖСУ №2 Краснодона. Почётное звание присвоено в 1987 году.
Левашова, Валентина Михайловна (1923–2008) — главный врач Краснодонской туберкулезной больницы. Почётное звание присвоено в 1987 году.
Макарова, Инна Владимировна (1928–2020) —  Народная артистка CCCР. Почётное звание присвоено в 2013 году .
Макарцов Александр Павлович (1936–2008) — бригадир коллектива шахтёров. Герой Социалистического Труда.
Мальцев Александр Григорьевич (род. 1948) — инженер-строитель, партийный деятель. Почётное звание присвоено в 1985 году .
Мамай, Николай Яковлевич (1926–1989) — шахтёр–стахановец, Герой Социалистического труда. Почётное звание присвоено в 1964 году.
Мартыненко, Николай Васильевич (род. 1953) — Заслуженный работник ветеринарной медицины Украины. Почётное звание присвоено в 2014 году.
Мельников, Владислав Ефимович (род. 1937) — партийный и государственный деятель. Почётное звание присвоено в  1987 году .
Миронов, Владимир Геннадиевич (1918–2007) — бригадир коллектива шахтёров. Почётное звание присвоено в 1984 году.
Никитенко, Анатолий Григорьевич (1949–2014) — Заслуженный работник культуры Украины. Почётное звание присвоено в 2000 году.
Панащатенко, Иван Иванович (1919–1994) — шахтёр–стахановец.  Почётное звание присвоено в  1964 году.
Пилипчук, Василий Андреевич (1940–1995) — ветеран труда, бригадир коллектива шахтёров. Почётное звание присвоено в  1985 году.
Попов, Алексей Андреевич (1897–1988) — шахтёр-стахановец, орденоносец.  Почётное звание присвоено в 1964 году.
Раренко, Алексей Спиридонович (1937–2015) — хирург, государственный деятель.  Почётное звание присвоено в 2010 году.
Руденко, Леонид Владимирович (1949)  — Заслуженный машиностроитель Украины.  Почётное звание присвоено в 1999 году.
Салтыков, Пётр Иванович (1890–1970) — Горный инженер; государственный и общественный деятель.  Почётное звание присвоено в 1964 году.
Сафонова, Серафима Карповна (1922–2005) — Заслуженный  учитель Украины. Почётное звание присвоено в 1967 году .
Сулейманов, Владимир Михайлович (род. 1932)— главный хирург Краснодонской ЦГБ.  Почётное звание присвоено в 2016 году .
Тимошенко, Леонид Николаевич (род. 1950)  — Заслуженный работник культуры Украины (2006). Почётное звание присвоено в 2015 году .
Трухин, Валерий Сергеевич (1946–2006) —  начальник управления «Краснодонмежрайгаз». Почётное звание присвоено в 2003 году.
Углов, Эдуард Минеевич (род. 1935) — видный руководитель ПО «Краснодонуголь». Почётное звание присвоено в 1995 году .
Упеник, Николай Александрович (1914–1994) — советский поэт и публицист. Кавалер ордена Отечественной войны II степени.
Хмелевцов Владимир Владимирович (1945—2015) — кавалер знака «Шахтёрская слава» трёх степеней, Почётный гражданин Краснодона (2008).
Шпырко, Юрий Петрович (1945–2014) — главный художник Краснодона. Почётное звание присвоено в 2005 году.
Якубович, Джульетта Антоновна (род.1935) — Народная артистка Украинской ССР (1978). Почётное звание присвоено в 1968 году.
Яночкин, Максим Максимович (род. 1932) — Главный врач  Краснодона. Почётное звание присвоено в 2002 году.

Примечания

Ссылки